Egholm ist der Familienname von:

 Elsebeth Egholm (* 1960), dänische Journalistin und Schriftstellerin

Egholm ist der Name folgender Orte in Dänemark:
 Egholm (Agersø), Halbinsel am Nordende der Insel Agersø
 Egholm (Bågø), unbewohnte Insel nordwestlich der Insel Bågø im Kleinen Belt 
 Egholm (Gørløse), Gebiet in Gørløse auf der Insel Seeland (Hillerød Kommune)
 Egholm (Horslunde), Gebiet in Horslunde auf der Insel Lolland (Lolland Kommune)
 Egholm (Herritslev), Gebiet in Herritslev auf der Insel Lolland (Guldborgsund Kommune)
 Egholm (Limfjord), Insel im Limfjord nahe der Stadt Aalborg
 Egholm (Odder), Gebiet in der Odder Kommune in Jütland
 Egholm (Sæby), Gebiet in Sæby auf der Insel Seeland (Lejre Kommune)